Collar (abgeleitet vom lateinischen collare – "Halseisen für Sklaven") bezeichnet:
 im Finanzwesen eine Kombination aus zwei gegenläufigen Optionen, siehe Collar (Finanzwesen)
 in der Mykologie einen Teil eines Pilzes, siehe Collar (Mykologie)
 in der Mode und im BDSM ein Halsband

Collar ist der Familienname von
 Enrique Collar (* 1934), spanischer Fußballspieler
 Nigel Collar (* 1946), britischer Ornithologe
 Pedro Collar Noguera (* 1963), paraguayischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Juan Bautista de las Misiones

Siehe auch:
 Kollar (Begriffsklärung)
 Kollár
 Halsband (Begriffsklärung)